Toto je seznam filmových adaptací komiksů s nejvyššími tržbami v historii kinematografie. Je sestaven podle tržeb v amerických dolarech. Filmy hodnotí pouze podle příjmu (náklady mohou být větší) a nezohledňuje inflaci. Seznam je aktuální k 24. listopadu 2019.

Poznámky

Reference 

Seznamy filmů
Filmy podle komiksů